

Patronyme 

 Anders Daun (1963–), un sauteur à ski suédois ;
 João Oliveira e Daun, duc de Saldanha (1790-1876), maréchal et homme d'État portugais ;
 Karl Daun (1765–1836), un théologien allemand ;
 Leopold Joseph von Daun (1705–1766), un feld-maréchal autrichien ;
  (1980–), un joueur de football allemand ;
 Wirich de Daun (1669–1741), un feld-maréchal autrichien.

Toponyme 

 Daun, une ville de l'arrondissement de Vulkaneifel dans le land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne,
 Daun, une collectivité territoriale de l'arrondissement de Vulkaneifel dans le land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
Palais de Daun-Kinsky
nl:Daun